

Geografia 
Regno Unito
 Copeland – distretto (borough) dell'Inghilterra
 Copeland – isole dell'Irlanda del Nord

Stati Uniti d'America
 Copeland – città della Contea di Gray, Kansas
 Copeland – census-designated place della Contea di Delaware, Oklahoma

Musica 
 Copeland – gruppo musicale statunitense

Persone 
 Adam Copeland, meglio conosciuto come Edge – wrestler e attore canadese
 Arthur Herbert Copeland – matematico statunitense
 Chris Copeland – ex cestista statunitense
 Devin Copeland, noto come Devin the Dude – rapper statunitense
 Hollis Copeland – ex cestista statunitense
 Joan Copeland, pseudonimo di Joan Maxime Miller – attrice e doppiatrice statunitense
 John Copeland – ex giocatore di football americano statunitense
 Katherine Copeland – canottiera britannica
 Lanard Copeland – ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense con cittadinanza australiana
 Leslie Copeland – ex giavellottista figiano
 Lillian Copeland – atleta statunitense
 Miles Copeland III – produttore discografico statunitense
 Misty Copeland – ballerina statunitense
 Ralph Copeland – astronomo britannico
 Shemekia Copeland – cantante statunitense
 Stewart Copeland – batterista statunitense

Altro
 Metodo Copeland – metodo di aggregazione e formula elettorale
 Settetto di Copeland – gruppo visuale di sette galassie